Остафійчук Віталій Васильович (нар. 20 грудня 1978, с. Увисла нині Чортківського району Тернопільської області) — український журналіст, громадський діяч.

Біографія 
Народився 20 грудня 1978 в селі Увисла Гусятинського району, Тернопільської області — громадський діяч, волонтер. 

В 1997 році закінчив Кам’янець - Подільський планово-економічний технікум.  

В 2001 році закінчив Тернопільську академію народного господарства (Інститут економіки і права) за спеціалізацією економіко - правове регулювання і отримав кваліфікацію економіст-правознавець. 

2000-2002 - ревізор управління ПФУ у Гусятинському районі.  

2005-2008 - директор Гусятинського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

2006-2017 - депутат Гусятинської районної ради. 

У 2015-2019 - головний редактор газети "Вісник Надзбруччя" 

З 2015 очолював Федерацію футболу Гусятинського району. 

2017-2019 - видавець і редактор Гусятинської районої газети «Голос Хоростківської громади». 

2017-2000 - депутат Хоростківської міської ради ОТГ.

З 22 лютого 2019 року заступник голови Асоціації футболу Тернопільщини  

З липня 2019 - директор Сілезького навчального медичного центру в місті Катовіце (пол. Śląskie Centrum Edukacji Medycznej).

З грудня 2019 - віце- президент польської  громадської організації на честь дітей та юнацтва «Недалеко». 

З 08 січня 2020 року до 20 січня 2023 року - радник сенатора Польщі Марека Плюри Marek Plura  

З травня 2021 року - віце-президент громадської організації Польщі «Європейська родина». котрий початку повномасштабного російського вторгнення  в Україну займається активною волонтерською допомогою. Після вторгнення росіян фонд прихистив понад 50 сімей біженців і відправив в Україну понад 200 тон гуманітарної допомоги. 

У березні 2022 року Віталій Остафійчук займався транспортуванням польового госпіталю з Польщі до Тернополя. 

З 1 лютого 2023 року - Директор мережі шкіл вихідного дня «Школа» української мови, Рідна школа «HEREDITAS» в Польщі.

Відзнаки 
2017 - Диплом ІІІ ступеня у номінації “Найкращий аналітичний матеріал” в обласному конкурсі для журналістів “Сталий розвиток – справа всіх та кожного” .

2019 - Грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом.

Примітки

Посилання 
 Śląskie Centrum Edukacji Medycznej // Офіційний вебсайт

Українські журналісти
Українські головні редактори